Total Eclipse of the Heart () — песня в жанре рок-баллада, написанная и спродюсированная Джимом Стайнманом.

История 
Она была впервые исполнена Бонни Тайлер в 1983 году. Она записана в новых аранжировках несколько раз и переписана (с Микаелем Кунце) для мюзикла «Танец вампиров» () под названием «Totale Finsternis» ().

Испанский винзавод Кодорниу каждый год выпускает специфичную рекламу в виде переделанных песен разных исполнителей. Однако в бывшем СССР проигрывался и запомнился лишь один из роликов — основанный на «Total Eclipse of the Heart».

Песня «Total Eclipse of the Heart» Бонни Тайлер звучит в фильме «Призрачный выпускной» (2012), в фильме «Бандиты» («Bandits», 2001) с Брюсом Уиллисом, в фильме «Городские легенды» (1998) с Джаредом Лето, в фильме «Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени» (2009), фильме «Клубная мания» (2003) с Маколеем Калкином, фильме Операция «Мертвый снег», и в сериале Хор (Glee) в 1 сезоне 17 серии. А также использована в компьютерной игре Battlefield 4 на уровне БАКУ.

Песня «Total Eclipse of the Heart» в исполнении The Dan Band звучит в фильме «Старая закалка» (Old School, 2003 г., США) (оригинальный текст немного изменен — некоторые слова заменены на нецензурные).
Также песня задействована в 10 сезоне 12 серии «Анатомии страсти». Кроме того, ошибочное «узнавание» этой песни является одним из сюжетных поворотов в криминальном сериале «Мыслить как преступник».

Использована в сериале «Физрук» в 10 серии второго сезона, а также в фильме «Дневник слабака» (2010), когда главный герой прослушивается на мюзикл.

Также эту песню исполняют несколько групп. Одной из них является Sleeping At Last, а также One Direction.

Ещё песню исполняет Цветан (герой мультфильма «Тролли»), музыка та же, но слова другие.

Киф Крокер из мультсериала Футурама, в эпизоде Amazon Women in the Mood исполняет фрагмент этой песни на сцене орбитального ресторана.

Видеоклип 

Клип снят австралийским режиссёром Расселом Малкэхи в Холловеевской психбольнице возле деревни Верджиния-Уотер (больница закрылась в 1980 году, ныне восстановлена и переоборудована в центр искусства).

Клип изображает Тайлер в роли учительницы закрытой школы для мальчиков. Одетая в белое, поздно вечером она идёт по просторным коридорам и предаётся грязным мечтам с воспитанниками. При этом в клипе нет ничего «ниже пояса» — все эти мечты передаются голыми торсами и откровенными мужскими танцами. Параллельно идут кадры, где ученики танцуют, участвуют в различных школьных мероприятиях и поют в хоре (в этой сцене у учеников сияющие белые глаза).

В финале клипа утром женщина выходит на крыльцо поприветствовать воспитанников и у одного из них в какой-то момент кратко видит сияющие белые глаза из своего сна.

Журнал «Биллборд» в 1983 году отметил клип сразу двумя первыми призами — за лучшее исполнение женщиной и за лучшее использование символизма.

Существует городская легенда, что один из воспитанников (тот самый парень из финала, у которого Тайлер кратко видит сияющие глаза) — футболист Джанфранко Дзола. Впрочем, в 2012 году он открестился от участия в клипе.

См. также 
 Hurra Torpedo

Песни 1983 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни Бонни Тайлер